Rezultati Prvenstva Avstralije 1947 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Nancye Bolton je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Nancye Bolton (prvakinja)
  Thelma Long (polfinale)
  Joyce Fitch (četrtfinale)
  Sadie Newcombe (drugi krog)
  Pat Jones (polfinale)
  Nell Hopman (finale)
  Mary Beavis (četrtfinale)
  Constance Wilson (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1947